Суперкубок Англии по футболу 1986 года () — 64-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победитель Первого дивизиона в сезоне 1985/86 и обладатель Кубка Англии 1986 года «Ливерпуль» с финишировавшим вторым в первенстве «Эвертоном». Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 16 августа 1986 года.

Отчёт о матче

Ссылки 
Отчёт о матче на LFCHistory.net 

1986
Суперкубок Англии 1986
Суперкубок Англии 1986
Суперкубок Англии
События 16 августа
Август 1986 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1986 году
1986 год в Лондоне